Il singolare del torneo di tennis St. Petersburg Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Larisa Neiland che ha battuto in finale Barbara Rittner 3–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Elena Brjuchovec (quarti di finale)
 Natalija Medvedjeva (secondo turno)
 Barbara Rittner (finale)
 Isabelle Demongeot (quarti di finale)

 Larisa Neiland (campionessa)
 Donna Faber (primo turno)
 Jo Durie (semifinali)
 Petra Ritter (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Moscow Ladies Open 1991